Tote Seelen steht für:

 Tote Seelen (1959), deutscher Fernsehfilm von Otto Dierichs und Helmut Krätzig 
 Tote Seelen (Oper), Oper von Rodion Schtschedrin (1977)
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Tote Seelen, deutscher Fernsehfilm von Jürgen Sehmisch (1966)

Siehe auch:
 Die toten Seelen, Roman von Nikolai Gogol (1842)